Bese keresztnév
 Bese település Romániában
 Barsbese (szk. Beša), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás